Харское — название населённых пунктов в России:

 Харское — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Харское — деревня в Должанском районе Орловской области.